Plettenberg steht für:
 Plettenberg, Stadt im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Plettenberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Plettenberg (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Plettenberg (Berg) (1001,7 m), Berg am Westrand der Schwäbischen Alb, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Plettenberg Bay, Stadt in der Westkap-Provinz von Südafrika
 Burg Plettenberg, abgegangene Burg auf dem Plettenberg, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Stadtburg Plettenberg, abgegangene Wasserburg in Plettenberg, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Blettenberg
 Plattenberg